Pastviny mohou být:

 pastvina – prostory určené pro pastvu zvířat
 Pastviny (okres Ústí nad Orlicí) – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Vodní nádrž Pastviny – přehrada ve stejnojmenné obci na řece Divoká Orlice
 Pastviny (Hranice) – část města Hranice v okrese Cheb
 Pastviny (vojenský újezd Hradiště, u Kadaně), německy Weiden – zaniklá obec ve vojenské újezdu Hradiště v okrese Karlovy Vary
 Pastviny (vojenský újezd Hradiště, u Zakšova), německy Ranzengrün – zaniklá obec ve vojenské újezdu Hradiště v okrese Karlovy Vary
 Pastviny (okres Rychnov nad Kněžnou), německy Hüttenberg – zaniklá obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Pastviny (Moldava), německy Grünwald – zaniklá vesnice na území obce Moldava v okrese Teplice
 Pastviny (Brodce) – katastrální území obce Brodce v okrese Chomutov

Externí odkazy